

Estats Units 
 Nikolski (Alaska), localitat de l'Estat d'Alaska, als Estats Units

Rússia 
 Nikolski (Oriol), localitat de la província d'Oriol, a Rússia